

Ірвін — місто, штат Айдахо
 Ірвін — місто, штат Айова
 Ірвін — місто, штат Пенсільванія
 Ірвін — селище, штат Іллінойс
 Ірвін Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсильванія
 Ірвін — переписна місцевість, штат Міссурі
 Ірвін — переписна місцевість, штат Південна Кароліна